Kapoenen (scouting) - speltak binnen de Belgische scouting
 F.C. De Kapoenen - Belgische pornoparodie
 Kapoen - gecastreerde haan